Кру́зе () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители фамилии 
 Крузе, Август Генрихович (род. 1941) — Архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России, Украины, Казахстана и Средней Азии.
 Крузе, Август фон (1779—1848) — военачальник армии Нассау.
 
 Крузе, Аполлон Яковлевич (1892—1967) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Крузе, Виктор Арсеньевич (1895—1976) — ректор Куйбышевского строительного института.
 Крузе, Владимир Михайлович (1893—1919) — офицер русской императорской армии, впоследствии командующий 11-й армией РККА.
 
 Крузе, Егор Николаевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4926; 3 декабря 1834.
 Крузе, Игнатий Антонович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8639; 26 ноября 1851.
 Крузе, Иоганн (1859—1927) — музыкант, скрипач.
 Крузе (Рабе), Иоганн (? — предположительно ум. 1702) — первый муж Екатерины I, шведский драгун.
 
 Крузе, Константин Яковлевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 8300; 26 ноября 1849.
 Крузе, Леонард Густавович (1899—1966) — советский лётчик, эстонец по национальности.
 
 Крузе, Николай Фёдорович (1823—1901) — русский общественный деятель и писатель.
 Крузе, Пётр Семёнович — Георгиевский кавалер; полковник; № 2215; 26 ноября 1810.
 Крузе, Фёдор Михайлович (1857—после 1917) — русский адвокат и общественный деятель, член III Государственной Думы.
 Крузе, Фридрих Карл Герман (1790—1866) — немецкий историк.
  (1753—1827) — немецкий историк, отец Фридриха Карла Германа Крузе.
 Крузе, Элерт (?—1587) — лифляндский авантюрист XVI в.

Женщины 
 Крузе, Кете (1883—1968) — немецкая актриса и художница, ставшая известной создательницей детских кукол ручной работы.
 Кете Крузе (фильм) (2015) — немецко-австрийский телефильм по мотивам биографии Кете Крузе.
 Крузе, Лине (род. 1982) — победительница конкурса красоты «Мисс Дания-2007». Участница конкурса красоты «Мисс Мира — 2007».
 Крузе, Светлана Валерьевна (род. 1964) — российский искусствовед, директор Ростовского областного музея изобразительных искусств.
 Крузе, Феозва Константиновна (Игумения Мария; 1857—1932) — настоятельница Скорбященского монастыря Нижнетагильского завода.

См. также